Рецепта́кул ( — вместилище, хранилище) может означать:
В ботанике
 Рецептакул фукоидов — вздутый конец ветви бурых водорослей из порядка фукоидов, несущий на поверхности органы размножения — концептакулы (скафидии).
 Рецептакул печёночных мхов — верхняя часть подставки гаметофитов печёночников, несущая на себе гаметангии.
 Рецептакул подокарповых — сочное или мясистое разрастание семенной шишки у некоторых подокарповых, приспособление к зоохории.
 Рецептакул цветка (цветоложе) — расширение цветоножки, несущее другие элементы цветка.
В микологии
 Рецептакул лабульбениомицетов — вегетативное тело сумчатых грибов из класса лабульбениомицетов.
 Рецептакул гастеромицетов (плодоносец) — внутренняя стерильная часть плодового тела базидиальных грибов из группы гастеромицетов.
 Рецептакул апотеция — ножка апотеция, разновидности плодового тела сумчатых грибов.
В зоологии
  (семяприёмник, сперматека) — часть женской половой системы, служащая для сохранения спермы после осеменения.